MTV Unplugged — концертний альбом колумбійської співачки Шакіри, виданий 29 лютого 2000 року лейблами Sony Music Latin, Columbia Records, який є лауреатом премії Греммі у 2000 році. У 2000 році було випущено як альбом живої музики, а в 2002 — DVD з цими ж виступами.

Запис був зроблений у 1999 році в Нью-Йорку та є одним з найкращих у своєму жанрі серед латинських виконавців. На сьогоднішній день продано близько 5 млн копій.

Список композицій 

DVD доповнення
 Biography
 Photo Gallery
 Discography (Pies Descalzos — Grandes Exitos)
 Behind the Scenes (MTV Unplugged) — 30:00

Примітки

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті 

Альбоми Шакіри
MTV Unplugged